Korsze (plaats), plaats in Polen
 Korsze (gemeente), gemeente in Polen